Метоци́н, или 4-HO-MET (от  — 4-гидрокси-N-метил-N-этилтриптамин), — психоактивное вещество-алкалоид из семейства триптаминов. Менее известен и изучен, чем псилоцин, но является его структурным и функциональным аналогом, а также 4-гидроксильным аналогом . Впервые синтезирован Александром Шульгиным.

Очень мало известно о токсичности этого соединения. Рекреационное использование вещества популярно в странах Европы.

Эффекты 
Употребившие 4-HO-MET сообщают о схожих эффектах с псилоцином, включая расширение зрачков, визуальные искажения при открытых и закрытых глазах, эйфорию, замедление времени и изменение мыслительного процесса в целом. Эффект длится около 4—6 часов.

Дозировка 
Как и у , доза варьируется от ≈ 8 мг до 30 мг перорально. Однако данный диапазон по разным отчётам сильно разнится, встречаются описания 17 мг как сильной дозы, для других же 30 мг как слабой. В книге TiHKAL указана действующая доза 10—20 мг.

Таблица с расчётом дозировок при пероральном приёме:

Правовой статус 
6 октября 2011 года метоцин, как производное 4-гидрокситриптамина (4-замещённый триптамин), включён в Список I наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещён.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Псилоцин

Триптамины
Психоделики
Соединения азота по алфавиту